

France 
Saint-Seine, commune du canton de Château-Chinon (Ville), dans le département de la Nièvre ;
Saint-Seine-en-Bâche, commune du canton de Saint-Jean-de-Losne, dans le département de la Côte-d'Or ;
Saint-Seine-l'Abbaye, commune du canton de Saint-Seine-l'Abbaye, dans le département de la Côte-d'Or ;
Saint-Seine-sur-Vingeanne, commune du canton de Fontaine-Française, dans le département de la Côte-d'Or.